O nome Dolly foi usado para dar nome a sete ciclones tropicais no Oceano Atlântico.
 Furacão Dolly (1953) - intenso furacão de categoria 3 que perdeu intensidade rapidamente, passando sobre Bermudas mas causando danos mínimos.
 Furacão Dolly (1954) - pequeno furacão de categoria 2 que permaneceu longe da costa.
 Furacão Dolly (1968) - furacão de categoria 1 que chegou a se deslocar paralelamente à costa dos EUA, mas sem atingir a linha da costa
 Tempestade tropical Dolly (1974) - fraca tempestade tropical que nunca atingiu a costa.
 Furacão Dolly (1996) - furacão de categoria 1 que se formou no Caribe, atingindo o México em duas ocasiões, causando 14 fatalidades.
 Tempestade tropical Dolly (2002) - fraca tempestade tropical a leste das Pequenas Antilhas. Nunca atingiu a costa.
 Furacão Dolly (2008) - furacão  de categoria 2 que atingiu a Península de Iucatã, nordeste do México e o sul do Texas, causando 20 fatalidades e mais de $1,5 bilhão de dólares em prejuízos.

Desambiguação